Carlos Moyà Llompart (Palma de Mallorca, 1976. augusztus 27.–) korábbi világelső spanyol hivatásos teniszező. 1997-ben bejutott az Australian Open döntőjébe, ahol Pete Samprastől szenvedett vereséget. 1998-ban megnyerte a Roland Garrost, eddigi egyetlen Grand Slam-torna győzelmét aratva. 2004-ben hozzásegítette Spanyolországot a Davis-kupa megnyeréséhez. Moyà főleg salakos tornákon aratta eddigi sikereit. Habár balkezesnek született, jobb kézzel játszik, pont ellentétesen a másik mallorcai teniszsztárral, Rafael Nadallal.

Grand Slam döntői

Győzelem (1)

Elvesztett döntői (1)

ATP tornagyőzelmei(20)

Források 

 

Spanyol teniszezők
Világelső teniszezők
Spanyol olimpikonok
1976-ban született személyek
Genfiek
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Élő személyek